Stara Góra (województwo dolnośląskie) – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. górowskim, w gminie Góra
 Stara Góra (województwo świętokrzyskie) – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Stąporków